Die 2. Liga 1973/74 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im August 1973 und endete im Juni 1974.

Modus 
Die Teilnehmerzahl wurde von 16 auf 32 erhöht und die Einteilung in zwei Gruppen durchgeführt. Die Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Liga auf, während die jeweils letzten drei Teams in die 3. Liga abstiegen.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1973
Fußballsaison 1973/74